Die 10. Schacholympiade fand vom 9. bis 31. August 1952 in Helsinki (Finnland) statt.

Übersicht 

Es nahmen 25 Mannschaften teil, die in drei Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A bis C ermittelten. 140 Spieler beteiligten sich am Wettbewerb, davon 13 Großmeister und 38 Internationale Meister. Sowohl die Vorgruppen als auch die Finalgruppen wurden als Rundenturniere ausgetragen. Die ersten drei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A.

Ausgetragen wurde die Schacholympiade in der Svenska Handelshögskolan in Helsinki. Hauptschiedsrichter war Karel Opočenský aus der Tschechoslowakei. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierungen wurden aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) ermittelt.

Es war die erste Schacholympiade mit Teilnahme einer Mannschaft aus der Sowjetunion, die in der Folge das Turnier bis zur Auflösung des Staates dominierte. Ferner war Luxemburg zum ersten Mal am Start. Neben der Mannschaft des  Deutschen Schachbundes war erstmals eine Auswahl der DDR am Start, ebenso eine Mannschaft aus dem Saarland. Israel debütierte unter seiner jetzigen Staatsbezeichnung, nachdem zuvor zweimal eine Mannschaft des Mandatsgebiets Palästina an Schacholympiaden teilgenommen hatte.

Ergebnisse

Vorrunden 
Es wurden zunächst drei Vorrundengruppen gebildet. Die Mannschaften auf Platz 1 bis 3 jeder Gruppe gelangten ins A-Finale, je drei weitere ins B-Finale und die übrigen ins C-Finale.

Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Finalrunden 
Finalgruppe A

Finalgruppe B

Finalgruppe C

Beste prozentuale Einzelergebnisse 
{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gr||BP||Partien||%
|-
|colspan="7"|Brett 1
|-
|1||Miguel Najdorf||ARG||A||12½||16||78,1
|-
|2||Gideon Ståhlberg||SWE||A||10||13||76,9
|-
|3||László Szabó||HUN||A||10½||14||75,0
|-
|colspan="7"|Brett 2
|-
|1||Wassili Smyslow||URS||A||10½||13||80,8
|-
|2||Lothar Schmid||GER||A||9||12||75,0
|-
|3||Braslav Rabar||YUG||A||8||12||66,7
|-
|colspan="7"|Brett 3
|-
|1||David Bronstein||URS||A||8||10||80,0
|-
|2||Johannes Hendrikus Donner||NED||B||10||13||76,9
|-
|3||Robert Byrne||USA||A||10½||15||70,0
|-
|colspan="7"|Brett 4
|-
|1||Cenek Kottnauer||CSR||A||12½||15||83,3
|-
|2||Efim Geller||URS||A||10½||14||75,0
|-
|2||Bogdan Śliwa||POL||B||9||12||75,0
|-
|colspan="7"|Reserve 1
|-
|1||Héctor Rossetto||ARG||A||8||10||80,0
|-
|2||Dennis Morton Horne||ENG||B||5½||9||61,1
|-
|3||Wilfried Lange||GER||A||5||10||50,0
|-
|colspan="7"|Reserve 2
|-
|1||Ludwig Rellstab||GER||A||6½||9||72,2
|-
|2||Izaak Grynfeld||POL||B||7||10||70,0
|}
Anmerkung: Boleslavskys Ergebnis von 7 aus 8 am zweiten Reservebrett wurde ignoriert, da er nur 8 Partien spielte.

Team der Sowjetunion (Olympiasieger) 

Ergebnisse aus Vorgruppe 3 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Paul Keres||6½||12||54,2||10.
|-
|2||Wassili Smyslow||10½||13||80,8||1.
|-
|3||David Bronstein||8||10||80,0||1.
|-
|4||Efim Geller||10½||14||75,0||2.
|-
|Res 1||Isaak Efremowitsch Boleslawski||7||8||87,5||
|-
|Res 2||Alexander Alexandrowitsch Kotow||2||3||66,7||
|}

Ergebnisse der westdeutschen Spieler (BRD) 

Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Rudolf Teschner||5½||13||42,3||18.
|-
|2||Lothar Schmid||9||12||75,0||2.
|-
|3||Gerhard Pfeiffer||4||10||40,0||18.
|-
|4||Herbert Heinicke||3½||10||35,0||19.
|-
|Res 1||Wilfried Lange||5||10||50,0||3.
|-
|Res 2||Ludwig Rellstab||6½||9||72,2||1.
|}

Ergebnisse der ostdeutschen Spieler (DDR) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 2 und Finalgruppe B

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Berthold Koch||5½||15||36,7||20.
|-
|2||Wolfgang Pietzsch||8||15||53,3||8.
|-
|3||Hans Platz||7½||15||50,0||15.
|-
|4||Klaus Müller||9||15||60,0||7.
|}

Ergebnisse der saarländischen Spieler 

Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe C

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Gerhard Lorson||4||13||30,8||22.
|-
|2||Otto Benkner||9||14||64,3||5.
|-
|3||Ernst Weichselbaumer||4||12||33,3||21.
|-
|4||Felix Jost||4||13||30,8||21.
|-
|Res||Franz Jacob||2||4||50,0||
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 

 10th Chess Olympiad: Helsinki 1952 auf Olimpbase (englisch)

1952
Schachturnier
Schachveranstaltung 1952
Schachwettbewerb in Finnland
Sportveranstaltung in Helsinki